

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Zabrnie – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Zabrnie – część wsi Gliny Małe w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Zabrnie – część wsi Otałęż w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Zabrnie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Zabrnie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów